Conococheague Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

Conococheague Creek (Maryland), Fluss im Washington County, Bundesstaat Maryland
Little Conococheague Creek (Pennsylvania), Fluss im Franklin County, Bundesstaat Pennsylvania